Marie Le Masson Le Golft (França, 25 de outubro de 1750 — França, 3 de janeiro de 1826) foi uma escritora e naturalista francesa.